Visconde de Nazaré pode referir-se a:

Brasil 
Visconde de Nazaré é um título nobiliárquico criado por D. Pedro I do Brasil, em favor de: 

 Clemente Ferreira França (1774 - 1827) - senador, primeiro e único visconde com Grandeza e marquês de Nazaré.

Portugal 

Visconde de Nazaré é um título nobiliárquico criado por D. Luís I de Portugal, por Decreto de 29 de Março de 1883, em favor de Bernardo António Antunes.

Titulares
 Bernardo António Antunes, 1.º Visconde de Nazaré.

Visconde De Nazare
Nazare
+Nazare
+Nazare